

Libro 
 Elixir  – romanzo fantasy di Marzia Fabiana Vico

Fumetto 
 Elixir  – personaggio Marvel Comics

Musica 
 Elixir  – gruppo musicale NWOBHM britannico
 Elixir – gruppo musicale australiano
 Elixir  – album dei Fourplay del 1995
 Elixir  – traccia dell'album Unholy di Martin Grech del 2005
 Elixir  – traccia dell'album Look Mom...No Hands di Vast Aire del 2004
 Elixir  – album di Marilyn Mazur e Jan Garbarek del 2008
 Elixir Strings  – marca di corde per chitarra

Televisione 
 L'elisir (Elixir) – episodio della prima stagione de La spada della verità

Altro 
 Elixir  – linguaggio di programmazione
 Elisir o elixir – liquore corroborante
 Elixir Studios  – azienda di sviluppo videogiochi britannica

Pagine correlate 
Elisir